Бо́ярс () — латышская фамилия. Известные носители:
 Боярс, Гундарс (род. 1967) — латвийский политик и предприниматель.
 Боярс, Юрис (род. 1938) — советский и латвийский политик и юрист.
 Боярс, Янис (1956—2018) — советский легкоатлет.

См. также 
 Бояре